Svenstrup steht für:

 Svenstrup (Aalborg Kommune), Ort in der dänischen Aalborg Kommune
 Svenstrup (Sønderborg Kommune), Ort in der süddänischen Sønderborg Kommune
 Svenstrup & Vendelboe,  dänisches Produzenten- und DJ-Duo bestehend aus Kasper Svenstrup und Thomas Vendelboe

Siehe auch:
 Svenstrup Sogn
 Svenstrup Kirke, Kirche der dänischen Ortschaft Svenstrup (Sønderborg Kommune)